Kyrketorps församling kan syfta på tre tidigare församlingar i Skara stift:

 Kyrketorps församling –1571
 Norra Kyrketorps församling –2010
 Södra Kyrketorps församling –2006